Антуан де Бурбон (; 22 апреля 1518 — 17 ноября 1562) — герцог де Вандом, глава дома Бурбонов (1537—1562), король Наварры (1555—1562), отец первого французского короля из дома Бурбонов Генриха IV Наваррского.

Биография 
Антуан де Бурбон родился в Ла-Фере, Пикардия, Франция, и был сыном Карла IV де Бурбон, герцога Вандомского (2 июня 1489 — 25 марта 1537) и его жены Франсуазы Алансонской (1490 — 14 сентября 1550). Он был старшим братом герцога Энгиенского и Луи де Бурбона, принца Конде.

20 октября 1548 года в Мулене Антуан женился на Жанне д’Альбре, дочери Генриха д’Альбре, короля Наварры, и его жены Маргариты Ангулемской. Благодаря этому браку, после смерти тестя в 1555 году, он стал графом Фуа, Бигорра, Арманьяка, Перигора, виконтом Беарна и королём Наварры. Наварра была оккупирована Испанией в 1512 году, и Антуан попытался вернуть её себе.

Герцог никогда не имел настоящих религиозных убеждений и достаточно легко изменял свою конфессиональную принадлежность в зависимости от ситуации. В период мира вернулся к католицизму, что отдалило его от жены. Имел связь с Луизой де Ла Беродьер, «красоткой Руэ», которая в 1555 году родила ему сына (Шарль III де Бурбон (1554 — 1610), архиепископ Руанский). Антуан слыл ветреным и ненадёжным человеком. Он часто разочаровывал своих последователей, заигрывая со своими противниками.

Хотя его брат и был главой протестантской фракции, Антуан не имел желания потратить большую часть своей жизни на борьбу с королём Франции. Когда Екатерина Медичи, регентша при своём малолетнем сыне Карле IX Французском, предложила ему в 1561 году должность генерал-лейтенанта королевства, герцог согласился. Когда его жена в 1562 году позволила гугенотам разгромить часовню Вандомов и церкви в городе, он угрожал отправить её в женский монастырь. В результате ей пришлось искать убежища в Беарне.

В том же году он осадил и взял захваченный гугенотами Руан, где и был смертельно ранен 13 ноября 1562 года. Умер недалеко от Андели (Эр).

Семья и дети 

Дети от Жанны д’Альбре:
 Генрих (1551—1553), герцог Бомон
 Анри де Бурбон (1553—1610), впоследствии король Наварры (1572—1610) под именем Генриха III, затем король Франции (1589—1610) под именем Генриха IV
 Людовик (1555—1557), граф Марль
 Мадлен (1556)
 Екатерина де Бурбон (1559—1604), герцогиня д’Альбре, графиня д’Арманьяк и де Родез; в браке с Генрихом II Добрым, герцогом Лотарингии.

Дети от Луизы де ла Бердезьер:
 Шарль (1554—1610), архиепископ Руанский

Предки

В культуре 
 Бен Алдридж исполнил роль Антуана Бурбона в телесериале «Царство», США, 2013-2016 гг.
 Николас Бернс исполнил роль Антуана Бурбона в телесериале «Королева змей», США, 2022 г.
 Антуан Бурбон является второстепенным героем романа Александра Дюма-отца «Две Дианы» (1847).
 Персонаж романа Генриха Манна «Молодые годы короля Генриха IV».

Примечания

Литература 
 Семёнов И. С. Христианские династии Европы. Династии, сохранившие статус владетельных. Генеалогический справочник / Научный редактор Е. И. Куксина. Предисловие О. Н. Наумов. — : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — 494 с. — 3000 экз. — ISBN 5-224-02516-8
 Устинов В. Г. Столетняя война и Войны Роз. — : АСТ: Астрель, Хранитель, 2007. — 637 с. — (Историческая библиотека). — 1500 экз. — ISBN 978-5-17-042765-9

Антуан
Короли Наварры
Правители Европы XVI века
Герцоги де Вандом
Военачальники Франции
Участники Религиозных войн: Католики
Принцы крови